Mužská čtyřhra Winston-Salem Open 2019 probíhala ve druhé polovině srpna 2019. Do deblové soutěže winstonsalemského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, jehož členové se rozhodli turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, polsko-brazilský pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, který ve finále zdolal americkou dvojici hrající na divokou kartu Nicholas Monroe a Tennys Sandgren. Po dvousetovém průběhu 6–7 a 6–1 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–3]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali třináctou společnou trofej, respektive jedinou v sezóně 2019. Kubot vybojoval dvacátý pátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Mela to bylo třicáté třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (vítězové)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (čtvrtfinále)
  Nikola Mektić /  Franko Škugor (1. kolo)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Winston-Salem Open
ATP Tour 2019
Tenis v USA v roce 2019